Hakan Yakin (; n. 22 februarie 1977, Basel, Elveția) este un fotbalist internațional elvețian care în prezent este liber de contract. El a fost membru constant la echipa națională de fotbal a Elveției, participând cu naționala la două Campionate European de Fotbal (Euro 2004 și Euro 2008) și la două Campionate Mondiale (2006 și 2010).

Palmares
Basel
 Super League (Elveția): 2002
 Cupa Elveției: 2002, 2003
 Uhrencup: 2003
Galatasaray
 Cupa Turciei: 2005
Young Boys
 Uhrencup: 2007
Individual
 Player of the Year: 2003, 2008
 Golgheter în Super League: 2008, 24 goluri

Statistici carieră

Goluri internaționale

Note

Legături externe

Profile at Swiss Football League Website 
 
123 Football profile 
Soccerway profile

Nașteri în 1977
Elvețieni în viață
Mijlocași
Fotbaliști elvețieni
Fotbaliști internaționali elvețieni
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Fotbaliști ai cluburilor din Elveția
Fotbaliști ai Galatasaray SK
Fotbaliști ai cluburilor din Qatar
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Elvețieni de origine turcă
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006